Wyspy
 Allen Island (Nunavut)
 Allen Island (Maine)
 Allen Island (Queensland)